Swickard est un patronyme porté notamment par :

 Charles Swickard (1861-1929), réalisateur américain ;
 Josef Swickard (1866-1940), acteur germano-américain ;
 Josh Swickard (1992-), acteur, producteur et mannequin américain ;
 Lauren Swickard (1993-), actrice, productrice et scénariste américaine.